Dermbach ist ein geographischer Name:

 Dermbach, Gemeinde im Wartburgkreis in Thüringen
 Dermbach (Herdorf), Stadtteil von Herdorf im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) in Rheinland-Pfalz 
 Dermbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Lahn) an der Schulmühle von Singhofen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

sowie

 Feldabahn – Dermbach, eine Lokomotive der Feldabahn

Siehe auch:
 Dernbach